Евангелиста () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Евангелиста, Кристин (род. 1986) — американская актриса.
 Евангелиста, Линда (род. 1965) — канадская топ-модель итальянского происхождения, одна из супермоделей 1990-х годов.
 Эвангелиста, Фернандо (род. 1991) — аргентинский футболист.

 Госснер, Иоганн Евангелиста (1773—1858) — немецкий религиозный писатель, проповедник и миссионер. (В этом случае Евангелиста — не фамилия, а среднее имя)
 См. также 
 Евангелисты (значения)